

Personnalités 

 Alberto Ghilardi (1909-1971), coureur cycliste italien ;
 Clarangela Ghilardi (1931-1995), religieuse et infirmière italienne, vénérable ;
  (1800-1873), évêque catholique italien ; 
  (1805-1864), officier italien, combattant pour l'indépendance ;
 Marius Ghilardi (1906-1974), joueur français de pétanque ;
  (née en 1999), patineuse italienne.